Die folgende Liste enthält benannte Seen und andere Stillgewässer im Kanton St. Gallen.

Siehe auch: Liste der grössten Seen in der Schweiz

Einzelnachweise 

Kanton St. Gallen
See im Kanton St. Gallen